Mužská dvouhra Truist Atlanta Open 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže atlantského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů včetně čtyř kvalifikantů. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl Australan Alex de Minaur, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal šestý nasazený Američan John Isner, jenž ve finále zdolal nenasazeného Američana Brandona Nakashimu po dvousetovém průběhu 7–6(10–8) a 7–5. V průběhu celého turnaje zahrál v pěti zápasech celkem 127 es, z toho 12 ve finálovém utkání. V probíhající sezóně si připsal první turnajové vítězství, které rovněž představovalo šestnáctný singlový titul na okruhu ATP Tour a šestý z Atlanta Open. Naopak 19letý Nakashima prohrál druhé finále druhý týden v řadě, když boj o titul nezvládl na přecházejícím Los Cabos Open.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Atlanta Open
ATP Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021